Рого́жа:
 Рогожа — ткань.
 Рогожа — до 1506 года название села — современного города Ногинска Московской области.
 Рогожа — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Рогожа — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Рогожа, Пётр Михайлович (1872—?) — член II Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.

См. также 
 Рогожка